Sagan steht für:

 Żagań, deutsch Sagan, Stadt in der Woiwodschaft Lebus, Polen
 Landkreis Sagan in der Provinz Schlesien (1816–1945), siehe Landkreis Sprottau
 Herzogtum Sagan, Herrschaft in Schlesien (1274–1935)
 (2709) Sagan, Asteroid des Hauptgürtels
 Sagan (Fluss), Fluss in Äthiopien
 Augustiner-Chorherrenstift Sagan

Sagan ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Sagan (* 1979), deutscher Rechtswissenschaftler
 Carl Sagan (1934–1996), US-amerikanischer Astronom und Schriftsteller
 Dorothea von Sagan (1793–1862), Herzogin von Sagan (1842–1862)
 Françoise Sagan (1935–2004), französische Schriftstellerin
 Hermann Müller-Sagan (1857–1912), deutscher Verleger und Politiker

 Juraj Sagan (* 1988), slowakischer Radrennfahrer
 Leontine Sagan (1889–1974), österreichische Filmregisseurin
 Linda Salzman Sagan (* 1940), US-amerikanische Künstlerin und Autorin
 Ludolf von Sagan OSA (auch: Ludolf von Einbeck; * um 1353,  † 1422), Augustiner-Chorherr und von 1394 bis 1422 Abt des Augustiner-Chorherrenstifts Sagan
 Nick Sagan (* 1970), US-amerikanischer Drehbuchautor und Autor
 Pauline von Sagan, Luise Pauline Maria Biron von Kurland (1782–1845), Herzogin von Sagan (1839–1842)
 Peter Sagan (* 1990), slowakischer Radrennfahrer
 Wilhelmine von Sagan (1781–1839), Herzogin von Sagan (1800–1839)

fiktive Person:
 Hans von Sagan, ostpreußische Sagengestalt

Siehe auch:
 Bonjour Sagan